Baikal steht für:
 den Baikalsee
 den Asteroiden (2776) Baikal
 Ortschaften in Russland:
 Baikal (Irkutsk), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Irkutsk
 Baikal (Baschkortostan, Aurgasinski), Dorf in der Republik Baschkortostan, Rajon Aurgasinski
 Baikal (Baschkortostan, Nurimanowski), Dorf in der Republik Baschkortostan, Rajon Nurimanowski
 Baikal, untergegangenes Dorf in der Oblast Kaliningrad (bis 1938: Groß Siegmuntinnen, 1938–1946 Siegmundsfelde, Kreis Insterburg, Ostpreußen)
 Baikal (Nowosibirsk), Dorf in der Oblast Nowosibirsk
 Baikal (Omsk), Dorf in der Oblast Omsk
 Baikal (Primorje), ländliche Siedlung in der Region Primorje
 Baikal (Tatarstan, Arsk), Dorf in der Republik Tatarstan, Rajon Arsk
 Baikal (Tatarstan, Wyssokaja Gora), Dorf in der Republik Tatarstan, Rajon Wyssokaja Gora
 Baikal (Tjumen), Dorf in der Oblast Tjumen
 eine Marke des ehemaligen Waffenproduzenten Ischmech, heute Konzern Kalaschnikow
 einen Dark Pool, der von der Londoner Börse aufgebaut wird.
 Baïkal, einen CalDAV und CardDAV Server
 ein Getränk, Baikal (Getränk)

Siehe auch:
 Great Baikal Trail

 Baykal (türkischer Personenname)